Albert Vogel sr. (1874-1933), een Nederlands voordrachtskunstenaar en publicist
 Albert Vogel jr. (1924-1982), een Nederlands acteur en voordrachtskunstenaar